Internationales Stadionfest 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 3 września 2016 w Berlinie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
2016 w Niemczech
Internationales Stadionfest